Чемпіонат світу з шахів за версією ФІДЕ проходив з 31 липня по 28 серпня 1999 року в Лас-Вегасі (США).

В чемпіонаті брали участь 100 гросмейстерів.

Переможцем турніру та чемпіоном світу став Олександр Халіфман, який і був проголошений наступним чемпіоном світу з шахів.

Формат 
Чемпіонат проходив за формулою нокаут-турніру, який складався з коротких матчів у кожному раунді. Подібний формат мав турнір претендентів до Чемпіонату світу ФІДЕ 1998.

Відмінність від чемпіонату 1998 року полягала в тому, що чинний чемпіон світу (Анатолій Карпов) не мав жодних привілеїв і подібно до інших провідних гравців мав стартувати в другому раунді. Як протест проти такого рішення, Карпов відмовився від участі.

Суперечності й неучасники 
Крім Карпова, ні Гаррі Каспаров ні Вішванатан Ананд не взяли участі. Каспаров, як чинний чемпіон світу за іншою версією, відмовлявся грати в будь-якому нокаут-чемпіонаті ФІДЕ, а Ананд вів переговори, щоб зіграти матч проти Каспарова за його титул (Цей поєдинок не відбувся - див. Матч за звання чемпіона світу з шахів за версією ПША 2000).

Лише троє шахістів з провідної п'ятнадцятки досягли чвертьфіналів. Каспаров назвав їх "туристами", можливо лише підкресливши несподіваність результатів у перших раундах, але ця ремарка викликала певні суперечності.

Переможець Халіфман посідав 44-те місце в тогочасному рейтинг-листі, і деякі коментатори підкреслювали цим слабкість системи, порівнюючи з першим номером чемпіона світу за версією ПША Гаррі Каспарова. Халіфман зауважив після завершення турніру "Рейтингова система працює досконало лише щодо гравців, які беруть участь у закритих кругових турнірах. На мою думку, більшість з них мають завищений рейтинг. Організатори запрошують одних і тих самих людей знову і знову, тому що вони мають один і той самий рейтинг і їхній рейтинг залишається високим". Можливо як реакція на це висловлювання, Халіфмана запросили на наступний турнір Лінарес, і він там виступив пристойно (хоча й посів нижче місце, ніж Каспаров, який поділив першу сходинку).

Учасники 

, 2751
, 2726
, 2723
, 2720
, 2716
, 2714
, 2713
, 2710
, 2700
, 2697
, 2694
, 2691
, 2684
, 2681
, 2679
, 2677
, 2673
, 2670
, 2670
, 2667
, 2665
, 2662
, 2659
, 2658
, 2652
, 2650
, 2650
, 2649
, 2648
, 2643
, 2640
, 2634
, 2627
, 2624
, 2620
, 2616
, 2610
, 2609
, 2609
, 2609
, 2609
, 2607
, 2606
, 2601
, 2597
, 2594
, 2593
, 2593
, 2589
, 2586

, 2577
, 2576
, 2574
, 2569
, 2565
, 2565
, 2564
, 2564
, 2563
, 2563
, 2561
, 2559
, 2558
, 2557
, 2554
, 2553
, 2551
, 2547
, 2545
, 2543
, 2541
, 2538
, 2537
, 2536
, 2535
, 2530
, 2530
, 2529
, 2528
, 2527
, 2523
, 2517
, 2515
, 2515
, 2511
, 2505
, 2502
, 2500
, 2487
, 2478
, 2477
, 2458
, 2454
, 2423
, 2400
, 2389
, 2387
, 2368
, 2330
, 2330

1 Замість Морозевича, Карпова, Ж. Полгар і Велимировича мали виступити такі гравці:

2 Хаккі та Багері не прибули на турнір через проблеми з візою.

Результати, раунди 1–4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Примітки

Посилання 
 Партії чемпіонату світу 1999 року на сайті www.chessgames.com  
 Повні результати чемпіонату світу 1999 року  

1999 у шахах
Чемпіонати світу із шахів